Oberbachham ist der Ortsname von

 Oberbachham (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberbachham (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern

 Oberbachham (Gemeinde Oftering), Ortschaft der Gemeinde Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberbachem